Molekulska formula -{C22H24N2O10}- se može odnositi na:

 Aspergillusol A
 BAPTA